Osoby o tym nazwisku
 Stanisław Biela – polski narciarz klasyczny
 Józef Biela – polski inżynier elektryk i działacz społeczny.

 Nazwy geograficzne
 Biela – dawna polska nazwa miejscowości Bielice w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie
 Biela – potok na Słowacji, dopływ Malatínki
 Biela – potok na Słowacji, dopływ Popradu
 Biela – potok na Słowacji, dopływ Štiavnicy
 Biela – potok na Słowacji, dopływ Zázrivki
 Biela – dawna nazwa rzeki na Dolnym Śląsku, w okolicach Bielawy
 Biela – rzeka w Polsce, dopływ Odry w woj. lubuskim
 Biela – rzeka we wschodnich Niemczech i północnych Czechach, lewy dopływ Łaby
 Biela – wieś w woj. wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Wilczyn

Biela w astronomii
 Biela – krater uderzeniowy na południe od frontu księżyca
 Biela-kometa (3D/Biela)
 (2281) Biela-planetoida

 Inne
 Biela – nazwisko
 Biela – obszar ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku Narodowym

Przypisy